Ciril Freixa Pàmies (Reus 1823 - Barcelona 1890) funcionari i periodista
 Daniel Freixa i Martí (Reus 1854 - Barcelona 1910) policia i investigador privat
 Francesc Freixa i Sanfeliu, (Barcelona 1931-2012) metge psiquiatre
 Francesc Freixa i Clariana (Reus 1821 - Barcelona 1887) industrial i escriptor
 Francesc Freixa i Veciana (Reus 1757 - 1835) comerciant
 Toponímia
 Freixa (Soriguera), entitat de població del municipi de Soriguera (Pallars Jussà)
 Casa Freixa, edifici del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Serra de Freixa, serralada entre els municipis de Castellar de la Ribera i Lladurs (Solsonès)
 Serra de Freixa (Soriguera), serralada del municipi de Soriguera (Pallars Jussà)
 Torrent de Freixa, corrent fluvial de la comarca de l'Alt Urgell